Die Richard Luton Properties Canberra International 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Canberra. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 6. bis 13. Januar 2006 statt.

Im Einzel gewann Anabel Medina Garrigues gegen Cho Yoon-jeong mit 6:4, 0:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Marta Domachowska / Roberta Vinci mit 7:65 und 6:3 gegen Claire Curran / Līga Dekmeijere.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Canberra